Кан-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Кан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили северные кварталы города Кан и коммуны Карпике, Оти, Сен-Жермен-ла-Бланш-Эрб и Сен-Контест. В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен — в него была добавлена коммуна Виллон-ле-Бюиссон.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Виллон-ле-Бюиссон (752 чел.)
 Кан (20 125 чел., северные кварталы)
 Карпике (2 747 чел.)
 Оти (1 607 чел.)
 Сен-Контест (2 515 чел.)
 Сен-Жермен-ла-Бланш-Эрб (2 302 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 33,3 % голосов против 25,7 % у Жана-Люка Меланшона и 14,0 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 73,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 30,1 %, Жан-Люк Меланшон – 22,0 %, Франсуа Фийон – 19,9 %, Марин Ле Пен – 11,8 %; 2 тур: Макрон – 80,4 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 33,8 %, Николя Саркози — 25,6 %, Марин Ле Пен — 10,4 %; 2 тур: Олланд — 58,8 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют член муниципального совета города Кан Патрик Жанненес (Patrick Jeannenez) (Республиканцы) и врач, директор Регионального центра скрининга раковых заболеваний Мари-Кристин Кертье (Marie-Christine Quertier) (Разные правые).

Ссылки